

Geografia 
 Raba – fiume che attraversa la Polonia
 Raba Wyżna – comune rurale polacco del distretto di Nowy Targ

Persone 
 Dani Raba – calciatore spagnolo
 Juan Pablo Raba – attore colombiano

Altro 
 Moraba-raba – gioco da tavolo astratto tradizionale noto in Italia come Mulino
 Rába Automotive Holding – gruppo ungherese che produce autoveicoli